Джордж Фрэ́нсис Хейз (; ) — американский киноактёр, менее известен как актёр радио и телевидения, исполнитель песен в фильмах.

Биография 
Джордж Фрэнсис Хейз родился 7 мая 1885 года в поселении  (штат Нью-Йорк, США), согласно некоторым источникам — в близлежащем городке . Был третьим из семи детей в семье. Отца звали Кларк Хейз, он владел небольшой гостиницей, а также имел отношение к добыче нефти. Мать звали Элизабет Моррисон.

В 17 лет сбежал из дома, стал актёром бродячего цирка и актёром водевилей.

К 1928 году Хейз скопил заметное состояние и смог купить недешёвый дом в поселении  на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк), оставив артистическую карьеру. В следующем году актёр потерял все свои сбережения в результате известного биржевого краха.

В 1919 и 1923 годах Хейз разово снялся в двух кинофильмах, но по-настоящему его карьера началась с 1929 года: жена уговорила враз обедневшего мужа переехать на другой конец страны в Лос-Анджелес и попробовать начать зарабатывать на жизнь киноактёром в Голливуде. Прибыв в Калифорнию, Хейз быстро познакомился с продюсером малобюджетных лент , который обеспечил его первыми тридцатью ролями.

Хейз начинал свою кинокарьеру как исполнитель главных ролей и характерный актёр, но больше всего запомнился зрителю благодаря многочисленным появлениям в вестернах категории B. Основным амплуа актёра был образ старого взбалмошного, сварливого женоненавистника, но всегда верного и храброго, иногда комичного помощника ковбоя  Хопалонга Кэссиди (персонаж), роль которого исполнял Рой Роджерс. Образ на экране довершала одежда — мешковатые брюки, клетчатая фланелевая рубашка и потрёпанная шляпа, сложенная спереди. Хейз, в реальной жизни умный, ухоженный и красноречивый мужчина (один из тех людей в Голливуде, которые всегда одеты по моде и со вкусом), часто изображал в фильмах седого чудака, который произносит фразы из лексикона деревенских жителей: «соглашаться с этим» (), «ты, чёртов зубоскал» (), «болтун» (), «чертовски привередливая женщина» () «молодой молокосос» () и другие. Вне сценической площадки актёр был всегда элегантно и со вкусом одет и в реальной жизни был полной противоположностью тех персонажей, которых играл в кино. Он был начитан, ухожен, серьёзен и в высшей степени философичен. Несмотря на то, что долгое время был звездой вестерна, он научился ездить на лошади только в 50 лет и говорил, что никогда не был большим поклонником вестернов. К своему имени актёр добавил слово Гэбби (на русский язык переводится как «Словоохотливый») и в титрах указывался как «Джордж „Гэбби“ Хейз».

За свою карьеру длиной четверть века (1929—1954) Хейз снялся в почти двухстах фильмах, в том числе: с Роем Роджерсом 44 раза, с Джоном Уэйном 15 раз, с  14 раз, с Джином Отри 7 раз, с Рэндольфом Скоттом 6 раз. В 34 случаях режиссёром его картин выступал .

В конце 1940-х годов жанр вестерна стал терять свою популярность, и поскольку Хейз был «узкоспециализированным» актёром, ему пришлось уйти из большого кино. Он запустил собственное телевизионное шоу (1950—1953, 1956), а в 1958 году окончательно ушёл на покой.

Джордж Хейз скончался 9 февраля 1969 года в городе Бербанк (Калифорния) от сердечно-сосудистого заболевания, актёру было 83 года. Похоронен на кладбище «Голливудские холмы» в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь
4 марта 1914 года Хейз женился на девушке по имени Оливия Айрленд. Она также была артисткой, играла в водевилях под псевдонимом Дороти Эрл. Пара прожила вместе 43 года до самой смерти жены. Детей не было.

 Признание заслуг
8 февраля 1960 года, в день открытия, Джорджу Хейзу были посвящены сразу две звезды на Голливудской «Аллее славы»: за вклад в развитие телевидения и за вклад в индустрию радио.

В 2000 году Хейз посмертно был включён в «» при Национальном музее ковбоев и западного наследия.

В популярной культуре 
 С апреля 1969 года существует команда рыболовов, ежегодно отправляющаяся на реку  в Пенсильвании. Их мероприятие носит название «Турнир по ловле форели памяти Гэбби Хейза». В апреле 2019 года команда отпраздновала своё 50-летие.
 В 1974 году на экраны вышел пародийный вестерн «Сверкающие сёдла». Актёр  исполнил в нём роль Гэбби Джонсона, недвусмысленно пародирующую Джорджа Хейза.
 С 1983 по 1989 год в  в начале июля проходили «Дни Гэбби Хейза». Мероприятие включало в себя уличную распродажу, танцы на площади и конкурсы двойников Хейза для взрослых и детей. В конце концов это празднование было объединено с шоу воздушных шаров, проводимом в середине июля, и постепенно исчезло. В этом городке существует улица под названием Гэбби-Хейз-лейн ().
 В эпизоде «Радиоактивный человек» (1995) мультсериала «Симпсоны» Милхаус становится киноактёром, помощником Радиоактивного человека по прозвищу Fallout Boy. Режиссёр фильма комментирует его роль словами Milhouse is going to be big, Gabby Hayes big!
 В мультфильме «История игрушек 2» (1999) присутствует персонаж Старатель, озвученный Келси Грэммером, — он создан по образу Джорджа Хейза.

Избранная фильмография

В титрах указан 
 1929 —  / Smiling Irish Eyes — таксист
 1929 —  / Big News — Хоффман, репортёр
 1931 — Украденные драгоценности / The Stolen Jools — киномеханик
 1933 —  / Riders of Destiny — Чарли Дентон
 1934 —  / The Lucky Texan — Джейк Бенсон
 1934 —  / West of the Divide — Дасти Родс
 1934 —  / Mystery Liner — Джо, часовой
 1934 —  / Blue Steel — шериф Джейк Уитерс
 1934 —  / The Man from Utah — маршал Джордж Хиггинс
 1934 —  / Randy Rides Alone — Марвин Чёрный, также известный как Мэтт Немой
 1934 —  / The Star Packer — Мэтт Мэтлок
 1934 —  / In Old Santa Fe — Кактус
 1934 —  / The Lawless Frontier — Дасти
 1934 —  / ’Neath the Arizona Skies — Мэтт Даунинг
 1935 —  / Texas Terror — шериф Эд Уильямс
 1935 —  / The Lost City — Баттерфилд
 1935 —  / Rainbow Valley — Джордж Хейл
 1935 —  / Ladies Crave Excitement — Дэн МакКлоски
 1935 —  / Tumbling Tumbleweeds — доктор Паркер
 1935 —  / 1,000 Dollars a Minute — «Новый Курс» Уотсон
 1936 —  / The Lawless Nineties — майор Картер
 1936 —  / Hearts in Bondage — Эзра
 1936 — Техасские рейнджеры / The Texas Rangers — судья Сноу
 1936 —  / Valiant Is the Word for Carrie — бородач
 1936 — Человек с равнины / The Plainsman — Бризи
 1938 —  / Gold Is Where You Find It — Энох
 1938 —  / In Old Mexico — Уинди Хэлидей
 1939 —  / Let Freedom Ring — «Поп» Уилки
 1939 —  / Silver on the Sage — Уинди Хэлидей
 1939 —  / Man of Conquest — Лэнни Апчарч
 1939 —  / In Old Monterey — Гэбби Уиттакер
 1939 —  / Days of Jesse James — Гэбби Уиттакер
 1940 — Чёрная команда / Dark Command — Эндрю «Док» Гранч
 1940 —  / Wagons Westward — Сухарь
 1940 —  / The Carson City Kid — маршал Гэбби Уиттакер
 1940 —  / Colorado — Гэбби
 1940 —  / Young Bill Hickok — Гэбби Уиттакер
 1940 —  / Melody Ranch — Поп Ларами
 1943 —  / In Old Oklahoma — Отчаявшийся Дин
 1944 — В седле / Tall in the Saddle — Дейв
 1945 —  / Bells of Rosarita — Гэбби Уиттакер
 1945 —  / Along the Navajo Trail — Гэбби Уиттакер
 1945 —  / Don't Fence Me In — Гэбби Уиттакер, также известный как Дикий Кот Келли
 1946 —  / Song of Arizona — Гэбби Уиттакер
 1946 —  / Badman's Territory — Койот
 1946 —  / My Pal Trigger — Гэбби Кендрик
 1947 —  / Trail Street — Билли Джонс
 1948 —  / Albuquerque — Джюк
 1949 —  / El Paso — Пески Тис
 1950 —  / The Cariboo Trail — Оскар, также известный как Гризли
 1950—1953, 1956 —  / The Gabby Hayes Show — ведущий (в 64 эпизодах)
 1956 —  / Howdy Doody — в роли самого себя (в 1 эпизоде)

В титрах не указан 
 1930 —  / Playing Around — продавец ж/д билетов
 1930 —  / For the Defense — Бен, официант
 1930 —  / Top Speed — клерк Western Union
 1931 — Дирижабль / Dirigible — служащий парада
 1932 —  / Winner Take All — стажёр на ранчо Розарио
 1932 —  / Love Me Tonight — бакалейщик
 1935 —  / The Farmer Takes a Wife — Лукас
 1935 —  / Welcome Home — Чарльз Роджерс
 1936 — Мистер Дидс переезжает в город / Mr. Deeds Goes to Town — представитель фермера

Исполнение песен 
 1932 —  / Love Me Tonight — «That's the Song of Paree»
 1938 —  / Gold Is Where You Find It — «I Gotta Get Back to My Gal»
 1939 —  / In Old Monterey — «Columbia, the Gem of the Ocean»
 1940 —  / Young Bill Hickok — «Up and Down the Prairie»
 1946 —  / Badman's Territory — «Bury Me Not on the Lone Prairie» и «Oh, Susanna»
 1948 —  / Albuquerque — «De Camptown Races»

Примечания 

Артисты водевилей
Киноактёры США
Исполнители RCA Victor
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз